

Cinema 
Frozen 2 (2019), sequência do filme de animação musical da Walt Disney Frozen (2013)
Frozen (2013), filme de animação musical da Walt Disney
 Frozen (2010), filme de Adam Green
 Frozen, filme de 2007 de Shivajee Chandrabhushan
 Frozen filme de 2005 de Juliet McKoen
 Frozen, filme de 1997 de Wang Xiaoshuai

Franquia 
 Frozen (franquia), franquia de mídia da Disney.

Televisão 
 "Frozen", episódio da sexta temporada da série Stargate SG-1 
 "Frozen", episódio da quarta temporada da série House

Música 
 Frozen (trilha sonora), trilha sonora da animação
 "Frozen" (canção de Madonna), do seu álbum de 1998, Ray of Light
 "Frozen" (canção de Within Temptation), do seu álbum de 2007, The Heart of Everything
 "Frozen", álbum de Sentenced, lançado em 1998
 "Frozen", canção de Dissection do álbum de 1993, The Somberlain
 "Frozen", canção de Skid Row do álbum de 1995, Subhuman Race
 "Frozen", canção de Celldweller do álbum de 2003, Celldweller
 "Frozen" (canção de Delain), do seu álbum de 2006, Lucidity